Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O40.

Herreneinzel

Setzliste 
  Josemari Fujimoto (Silber)
  Naruenart Chuaymak (Viertelfinale)
  Oliver Colin (Bronze)
  Morten Eilby Rasmussen (Viertelfinale)
  Thorsten Hukriede (Gold)
  Xavier Engrand (4. Runde)
  Thomas Blondeau (Viertelfinale)
  Björn Wippich (Viertelfinale)
  Kazuhiro Nomura (4. Runde)
  Lakhwinder Pannu (3. Runde)
  Wayne Philogene (2. Runde)
  Marcus Jansson (3. Runde)
  Mark Mackay (3. Runde)
  Toni Kemppinen (4. Runde)
  Casper Lund (4. Runde)
  Lars Klintrup (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Claudia Vogelgsang (Gold)
  Chandrika de Silva (Silber)
  Rebecca Pantaney (Viertelfinale)
  Rie Matsumoto (Bronze)
  Maki Jin (3. Runde)
  Stefanie Schmidt (Viertelfinale)
  Monika Bieńkowska (3. Runde)
  Katja Wengberg (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Tihomir Kirov / Plamen Mihalev (3. Runde)
  Christian Barthel / Alexander Schulz (2. Runde)
  Esben B. Kæmpegaard / Morten Eilby Rasmussen (Silber)
  Josemari Fujimoto / Masayuki Matsumoto (Viertelfinale)
  Tetsushi Minaguchi / Kazuhiro Nomura (3. Runde)
  Oliver Colin /  Konstantin Myakishev (zurückgezogen)
  Johnny Hast Hansen / Kennet Herløv (2. Runde)
  Lars Klintrup /  Mark Mackay (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Rebecca Pantaney / Lynne Swan (Viertelfinale)
  Chandrika de Silva /  Claudia Vogelgsang (Bronze)
  Maria Kurochkina /  Alina Mihaela Popa (3. Runde)
  Nami Fukui / Rie Matsumoto (2. Runde)
  Jou Yu-ling / Shü Yuh-ling (3. Runde)
  Yoko Fujita / Mikiko Taniguchi (2. Runde)
  Swati Tarun Chauhan / Pooja Mehta (3. Runde)
  Petra Schlüter /  Pawarisa Wareechol (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Carl Jennings / Rebecca Pantaney (Silber)
  Josemari Fujimoto / Rie Matsumoto (Gold)
  Thorsten Hukriede / Michaela Hukriede (Bronze)
  Konstantin Myakishev / Maria Kurochkina (zurückgezogen)
  Samir Abbasi / Swati Tarun Chauhan (2. Runde)
  Esben B. Kæmpegaard / Helle Kæmpegaard (1. Runde)
  Mark Mackay /  Erla Björg Hafsteinsdóttir (Viertelfinale)
  Björn Wippich / Jessica Willems (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019